Körstämma kan syfta på:

Körstämman i Skinnskatteberg – Sveriges största körevenemang
Körstämman (kör) – en stämma i ett musikaliskt verk för kör